

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Parb“ beginnt.

Parb 



Parbo 
 Parbo, Egon (1910–1942), estnischer Fußball- und Basketballspieler

Parbs 
 Parbs, Joachim (1868–1930), deutscher Bahnspediteur